

Spreken 
 Een ontspannen gesprek
 Een vlotte babbel: een goede overtuigingstechniek

Personen en personages 
 Markus Babbel, een Duitse ex-voetballer
 Knabbel en Babbel, een tekenfilm- en stripduo van wangzakeekhoorns
 Willem Vermeend: droeg samen met Tom Vreugdenhil, later samen met Gerrit Zalm de bijnaam Knabbel en Babbel
 Dribbel en Babbel, een duo in het Suske en Wiske-album De gouden friet

Zie ook 
 Arrest Kleuterschool Babbel, een uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad over onrechtmatige overheidsdaad
 Babel (doorverwijspagina)
 Babbelaar (doorverwijspagina)